— песня японская рок-н-ролл группы The Yellow Monkey, изданный в март 2020 года.

Песня была написана основным автором песен, Кадзуя Ёсии. Он уже написал песню до объявления о воссоединении. Лирика была написана как письмо для их поклонников.

Песня впервые была доставлена их поклонникам в конце 2019 года. Это был подарочные компакт-диск на 30-летию группы. Песня была выпущена по просьбе поклонника в март 2020 года.

Видеоклип к песне снимался преимущественно в Владивосток.

Список композиций
 «Mirai Wa Minaide» — 5:06

Участники записи 
Кадзуя Ёсии — вокал
Хидэаки Кикути — гитара
Ёити Хиросэ — бас-гитара
Эйдзи Кикути — ударные

Примечания

Ссылки 
 THE YELLOW MONKEY 「未来はみないで」 | Warner Music Japan

Синглы 2020 года